Александр Петрович Острогожский (1787, слобода Засосна, Воронежское наместничество — , Москва) — главный доктор московской мариинской больницы и московского почтамта; доктор медицины. Действительный статский советник.

Биография 
Родился в 1787 году в слободе Засосной Бирюченского уезда Воронежского наместничества (ныне Красногвардейский район Белгородской области) в семье священника. В 1805 году окончил Воронежскую духовную семинарию, а в 1809 году — Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию и был направлен лекарем в артиллерийский госпиталь.

С 1811 года находился в лейб-гвардии Кирасирском полку, с которым участвовал в войне 1812 года (в сражениях при Витебске, Смоленске, Бородино, Тарутино, Малоярославце и Красном) и заграничных походах 1813—1814 гг.

В 1817 году назначен врачом в г. Старая Русса; с 1818 года находился при местных солеваренных заводах. С 1820 года состоял при Новгородской врачебной управе.

С 1832 года служил в Москве. В 1840 году ему была присвоена степень доктора медицины без защиты диссертации.

С 1834 года был главным доктором московского почтамта и московской Мариинской больницы. С 22 мая 1844 года — действительный статский советник. Кроме того с 1838 года он был штадт-физиком московской медицинской конторы. С 1847 года — в отставке.

Умер  года.

Примечания

Литература 
 К духовным истокам Белгородчины. — Курск: Издание Курской Духовной Семинарии. 1994. — С. 48—49.
 Белгородская энциклопедия: страницы истории Отечества, Русской православной церкви, культуры, ратных и трудовых подвигов белгородцев / гл. ред. В. В. Овчинников. — [2-е изд.]. — Белгород, 1999. — 431 с. — 10 000 экз. — С. 228

Ссылки 
 Выпускники полного курса Воронежской духовной семинарии 1780—1918 гг.

Выпускники Воронежской духовной семинарии
Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Медики Российской империи
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Действительные статские советники